Hystrichopsyllidae  — семейство блох.
Около 600 видов, половина из которых встречаются в Палеарктике.

Паразиты млекопитающих, главным образом, насекомоядных, грызунов и зайцеобразных. Крупные блохи (Hystrichopsylla до 5 мм). Церки с одной длинной апикальной и двумя мелкими субапикальными щетинками. Сенсилий выпуклый. На пронотуме и голове расположен ктенидий (гребень из плоских зубцов). Одна из крупнейших блох в мире это вид Hystrichopsylla schefferi
.

Систематика 
В широком объёме включает более 600 видов, которые разделяют на 10 подсемейств: Anomiopsyllinae — Ctenophthalminae — Dinopsyllinae — Doratopsyllinae — Listropsyllinae — Liuopsyllinae — Neopsyllinae — Rhadinopsyllinae — Stenoponiinae — Hystrichopsyllinae.

 Eopsylla Argyropulo, 1946
 Подсемейство Anomiopsyllinae Baker, 1905
 Триба Anomiopsyllini Baker, 1905
 Anomiopsyllus Baker, 1905 (Anomiopsyllus amphibolus)
 Callistopsyllus Jordan et Rothschild, 1915
 Conorhinopsylla Stewart, 1930
 Conorhinopsylla stanfordi
 Megarthroglossus Jordan et Rothschild, 1915
 Psocopsylla Stenistomera Rothschild, 1915 (Stenistomera alpina)
 Триба Wagnerinini Ioff & Argyropulo, 1934Wagnerina Ioff et Argyropulo, 1934
 Триба Jordanopsyllini Traub & Tipton, 1951Jordanopsylla Traub et Tipton, 1951 (Jordanopsylla becki)
 Подсемейство Ctenophthalminae 
 Триба Agastopsyllini
 Agastopsylla Триба Carterettini
 Carteretta C.Fox, 1927 (Carteretta clavata)
 Триба Ctenophthalmini
 Ctenophthalmus — Palaeopsylla Триба Neotyphloceratini
 Chiliopsylla Rothschild, 1915 (Chiliopsylla allophyla) 
 Neotyphloceras Rothschild, 1914 (Neotyphloceras crassispina)
 Подсемейство Dinopsyllinae Wagner, 1939
 Dinopsyllus Jordan et Rothschild, 1913
 Dinopsyllus ellobius Подсемейство Doratopsyllinae Kishida, 1939
 Триба Acedestiini Smit, 1957
 Acedestia Триба Doratopsyllini Kishida, 1939
 Corrodopsylla Wagner, 1929
 Corrodopsylla birulai Corrodopsylla curvata Doratopsylla - Xenodaeria Триба Idillinii Smit, 1962
 Idilla Триба Tritopsyllini Cunha, 1914
 Adoratopsylla Подсемейство Listropsyllinae Rothschild, 1907
 Listropsylla Подсемейство Liuopsyllinae Zhang, Wu & Liu, 1985
 Liuopsylla Подсемейство Neopsyllinae Oudemans, 1909
 Триба Neopsyllini Oudemans, 1909
 Neopsylla - Rothschildiana - Tamiophila Триба Paraneopsyllini Hopkins, 1958
 Genoneopsylla - Paraneopsylla Триба Phalacropsyllini Wagner, 1939
 Catallagia - Delotelis - Epitedia - Meringis - Phalacropsylla - Strepsylla Подсемейство Rhadinopsyllinae Wagner, 1930
 Триба Corypsyllini Beier, 1937
 Corypsylla C.Fox, 1908
 Corypsylla ornata Nearctopsylla Rothschild, 1915
 Nearctopsylla traubi Триба Rhadinopsyllini Wagner, 1930
 Paratyphloceras - Rhadinopsylla - Stenischia - Trichopsylloides Триба Wenzellini Traub, 1953
 Wenzella Подсемейство Stenoponiinae Cunha, 1914Stenoponia Jordan & Rothschild, 1911
 Подсемейство Hystrichopsyllinae  Tiraboschi, 1904
 Триба Ctenopariini Hopkins, 1958
 Ctenoparia Rothschild, 1909
 Ctenoparia topali Триба Hystrichopsyllini Tiraboschi, 1904
 Atyphloceras Jordan et Rothschild, 1915
 Hystrichopsylla Taschenberg, 1880
 Hystrichopsylla orophila Hystrichopsylla schefferi Hystrichopsylla talpae Typhloceras''

Примечания

Литература 
 Медведев С. Г. 2006. Классификация семейств блох. I. Сем. Hystrichopsyllidae (первая часть). — Энтомологическое обозрение. LXXXV, 2: 441—463.
 Dunnet, G. M. & Mardon, D. K. 1974. A monograph of Australian fleas (Siphonaptera). — Australian Journal of Zoology Supplementary Series 30: 1-273.

Ссылки 
 Fauna Europaea — Hystrichopsyllidae
 Australian Faunal Directory — Hystrichopsyllidae

 
Семейства насекомых